En Pologne :
 Przesieka, localité de Basse-Silésie ;
 Przesieka, localité de Podlachie.